Месторождения, носящие имя «Савинское»:
 Савинское месторождение (Архангельская область) — месторождение известняков и глин в Архангельской области.
 Савинское месторождение (Иркутская область) — месторождение магнезитов в Иркутской области.